Serie A 1959/1960 vanns av Juventus FC.

Tabell

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1959 i Italien
1960 i Italien
Fotbollssäsongen 1959/1960
1959/1960